Niles est une ville américaine de l'État de l'Illinois.
 Niles est une ville américaine de l'État du Michigan.
 Niles est une ville américaine de l'État de New York.
 Niles est une ville américaine de l'État de l'Ohio.
 Niles est une ville, au nord de Fremont dans l'État de Californie.